

Geografia
Stati Uniti d'America
 Wade – città della Contea di Cumberland, Carolina del Nord
 Wade – città della Contea di Aroostook, Maine
 Wade – census-designated place della Contea di Jackson, Mississippi

Persone
 Abdoulaye Wade – politico senegalese
 Andrew Wade – produttore discografico e musicista statunitense
 Baby Lillian Wade, all'anagrafe Lillian Wade – attrice statunitense
 Bill Wade – giocatore di football americano statunitense
 Brian Wade – attore statunitense
 Christian Wade – ex rugbista a 15 e giocatore di football americano britannico
 Cory Wade – giocatore di baseball statunitense
 Dean Wade – cestista statunitense
 Dwyane Wade – ex cestista statunitense
 Edward Wade – calciatore inglese
 George Wade – generale irlandese
 Harry Wade – cestista canadese
 James Wade – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense con cittadinanza francese
 James Wade – giocatore di freccette inglese
 Jeptha Homer Wade – imprenditore e filantropo statunitense
 Jeptha Homer II Wade – imprenditore statunitense, nipote di Jeptha Homer
 Jay Wade Edwards – regista ed editore statunitense
 Jeremy Wade – biologo, conduttore televisivo e scrittore britannico
 Joe Wade – allenatore di calcio e calciatore inglese
 John Wade – giocatore di football americano statunitense
 John Francis Wade – compositore e musicista britannico
 Julian Wade – calciatore dominicense con cittadinanza montserratiana
 Kevin Wade – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
 Laura Wade – drammaturga e sceneggiatrice britannica
 Lauren Wade – calciatrice nordirlandese
 Mark Wade – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Margaret Wade – cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Matteo Wade – militare irlandese
 Nicholas Wade – giornalista britannico
 Omar Wade – calciatore senegalese
 Paul Wade – ex calciatore australiano
 Robert Wade – sceneggiatore britannico
 Robert Wade, meglio noto con lo pseudonimo di coppia di Wade Miller – scrittore statunitense
 Robert G. Wade – scacchista neozelandese naturalizzato britannico
 Shaun Wade – giocatore di football americano statunitense
 Thomas Francis Wade – diplomatico e sinologo britannico
 Tiras Wade – ex cestista statunitense
 Trevin Wade – giocatore di football americano statunitense
 Virginia Wade – ex tennista e telecronista sportiva britannica
 Will Wade – allenatore di pallacanestro statunitense
 Zaire Wade – cestista statunitense

Altro
 4710 Wade – asteroide della fascia principale
 Wade – nome proprio di persona inglese maschile
 Wade-Giles – sistema di Romanizzazione dei caratteri della lingua cinese

Pagine correlate
Henry Wade